Cambay, estat tributari protegit de l'Índia
 Golf de Cambay, vegeu Golf de Khambat
 Cambay o Khambat, ciutat del Gujarat i capital del principat de Cambay